Felipe Alberto de Wurtemberg (en alemán, Philipp Albrecht von Württemberg; Stuttgart, 14 de noviembre de 1893 - Ravensburg, 17 de abril de 1975) fue hijo del duque Alberto de Wurtemberg, heredero presunto de la rama real de la Casa de Wurtemberg desde 1917, y de la archiduquesa Margarita Sofía de Austria. Fue pretendiente de 1939 a 1975 al desaparecido trono de Wurtemberg y jefe de la Casa de Wurtemberg.

Matrimonio y descendencia 
El 24 de octubre de 1923 contrajo matrimonio en Altshausen con la archiduquesa Elena de Austria-Toscana (1903-1924), hija del archiduque Pedro Fernando de Austria-Toscana y de la princesa María Cristina de las Dos Sicilias. De este matrimonio nació una hija:
 María Cristina (Tubinga, 2 de septiembre de 1924), contrajo matrimonio en 1948 con el príncipe Jorge de Liechtenstein (1911-1998), hijo del príncipe Luis de Liechtenstein; con descendencia.

La archiduquesa Elena falleció después de dar a luz a la duquesa María Cristina. Felipe contrajo segundas nupcias el 1 de agosto de 1928, en Friedrichshafen, con la archiduquesa Rosa de Austria-Toscana (1906-1983), hermana menor de su anterior esposa. Fruto de este matrimonio nacieron dos hijos y cuatro hijas:
 Elena (29 de junio de 1929-22 de abril de 2021), contrajo matrimonio en 1961 con el margrave Federico Pallavicini; con descendencia.
 Luis Alberto (23 de octubre de 1930-6 de octubre de 2019), renunció a sus derechos dinásticos para contraer matrimonio morganático dos veces; con descendencia.
 Isabel (2 de febrero de 1933-27 de enero de 2022), contrajo matrimonio con el príncipe Antonio de las Dos Sicilias; con descendencia.
 María Teresa (12 de noviembre de 1934), contrajo matrimonio en 1957 con Enrique de Orleans, conde de París; con descendencia. Se divorciaron en 1984.
 Carlos (1 de agosto de 1936-7 de junio de 2022), fue cabeza de la dinastía y pretendiente al trono. Contrajo matrimonio con la princesa Diana de Orleans; con descendencia.
 María Antonia (31 de agosto de 1937-12 de noviembre de 2004), soltera y sin descendencia.

Ancestros

Referencias 
 en:Philipp Albrecht, Duke of Württemberg

Duques de Wurtemberg
Nobles de Alemania del siglo XIX
Casa de Württemberg
Nacidos en Stuttgart
Pretendientes al trono
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Grandes cruces de la Orden del Mérito Militar (Wurtemberg)
Miembros de la Cámara de los Señores de Wurtemberg
Nobles de Alemania del siglo XX